Chelopech kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjelopetj, ort, Oblast Sofija, obsjtina Tjelopetj, 
 obsjtina Tjelopetj, kommun, Oblast Sofija, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar